Парижская медицинская академия